Carlos Benavides puede referirse a los siguientes hombres:

 Carlos Benavides (cantante) (n.1949), cantante, compositor y guitarrista uruguayo.
 Carlos Benavides Escardó (n.1979), exfutbolista y dirigente deportivo peruano.
 Carlos Benavides Vega (1931-1999), poeta, actor y dramaturgo ecuatoriano.
 Carlos Brito Benavides (1891-1943), compositor y pianista ecuatoriano.
 Carlos Ricardo Benavides Jiménez (n.1969), abogado, empresario y político costarricense.

Además, Carlos Benavídez puede hacer referencia a estos otros hombres:

 Carlos Benavídez (escultor) (n.1965), artista plástico argentino.
 Carlos Benavídez (futbolista) (n.1998), futbolista uruguayo.